Салют-6 е осмата поред съветска орбитална станция от програмата „Салют“. Предназначена е за научни и военни цели. Станцията представлявала модификация на Салют-5 и е първата от второ поколение станции. Изстреляна е на 29 септември 1977 г. с помощта на ракета-носител „Протон“

Устройство 
Въпреки че на външен вид е като предшествениците си станцията се отличава от тях по няколко основни неща:
втори скачващ възел, нова двигателна система и нов многоспектрален телескоп BST-1M.

Наличието на втори скачващ възел прави възможно увеличаване на продължителността на полетите чрез нейното дозареждане с гориво с помощта на корабите „Прогрес“, както и началото на прехода към модулни дългосрочни изследователски станции. Още първата дълговременна експедиция подобрява рекорда, поставен на американската космическа станция Скайлаб (престой 96 денонощия), а най-продължителната експедиция е с продължителност 185 дни. Всички екипажи са провели множество експерименти в областта на астрономията, проучването на земните ресурси, наблюдения и проучвания на човешката адаптация в космоса. След почти пет години от старта си и старта на нейния наследник Салют-7, Салют-6 е свалена от орбита на 29 юли 1982 г.

Енергийната и система се състои от три управляеми соларни панели, общата им производителност е около 4 киловата, а площта им над 51 м ². Станцията има регулируеми топлинни системи, опит, придобит от Салют-4. Освен това, на Салют-6 се използвала система за ориентация по звездите, използвана за първи път на Салют-3.

Възелът в задната част на станцията е оборудван и с тръбопроводи, позволяващи презареждането от автоматичните товарни кораби „Прогрес“. С всички 12 полета на кораба до станцията са доставени над 20 тона оборудване, консумативи и гориво.

Съставена е от три цилиндъра с проходи помежду си.
 дължина: 14,4 метра
 диаметър: 4,15 метра
 обем: 90 м³
 маса: 19,824 тона
 апогей: 275 км
 перигей: 219 км

Оборудване 
 многоспектрален телескоп ВST-1М
 многоспектрална камера МКФ-6М
 стереоскопичен фотоапарат – за топографско картографиране
 радиотелескоп КRT-10

Операции на станцията

Операции по скачването 

Датите и часовете са в Московско време.

Екипажи на станцията 

Датите и часовете са по UTC.

Космически разходки 

Датите и часовете са по UTC.

Общо на станцията работят 26 космонавти, в рамките на 5 дълговременни и 11 краткотрайни експедиции, включително осем международни по програмата Интеркосмос.

Бележки 

Програма Салют